Hanfland ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Hanfland (* 1937), deutscher Technologe und früherer Volkskammerabgeordneter
 Peter Hanfland (1940–2019), deutscher Hämatologe, Transfusionsmediziner und Hochschullehrer